As línguas panos são uma família linguística  pertencente ao tronco Pano-Tacana. As línguas são faladas por povos indígenas no Brasil, no Peru e na Bolívia.

Descoberta 
Descrita como linguística e culturalmente uniforme, a família Pano foi proposta pela primeira vez pelo francês Raoul de la Grasserie em 1890. nesse trabalho, o autor considera que a família é constituída por sete línguas:

"De la famille linguistique Pano. Sept langues Américaines, le Pano, le Mayoruna Domestica, le Mayoruna Fera, le Maxuruna, le Caripuna, le Culino, le Conibo et le Pacavara forment une seule famille linguistique."  (traduzido do francês: "Da família linguística pano. Sete línguas americanas: o pano, o mayoruna domestica, o mayoruna fera, o maxuruna, o caripuna, o culino, o conibo e o pacavara, formam uma só família linguística".)

De la Grasserie descreve a situação etnográfica e geográfica destes grupos, faz uma tabela lexical referente às partes do corpo, nomes de vegetais, adjetivos e de nomes e apresenta uma breve comparação fonético/fonológica dessas sete línguas. Por fim, o autor apresenta algumas anotações gramaticais sobre os pronomes e verbos. É através desse trabalho inicial que começa o tratamento dessas línguas como membros de uma mesma família linguística.

Classificação e distribuição geográfica 
Os povos Pano atuais ocupam os territórios do leste peruano, do oeste amazônico brasileiro e do noroeste da Bolívia. Segundo Suárez (1973, p. 137), o grupo Pano pode fazer parte de um tronco linguístico denominado Pano-Takanan, porém há outras propostas, como as de Swadesh (1960) que fala de um "Tacanapano" e de Lathrap (1970, p. 79) sobre um "Macro-Pano". Greenberg (1987, p. 273) propõe um filo do tipo Ge-Pano-Carib. Rodrigues (2000) questiona a hipótese de Greenberg, argumentando que tal hipótese está firmada somente em meios estritamente quantitativos. Assim, Rodrigues considera que o melhor meio para realizar essa classificação seria o qualitativo, concluindo o seguinte: "veo mayor plausibilidad en una hipótese Jê-Tupí-Carib que en la Ge-Pano-Carib."

A classificação de Loos dessa família apresenta alguns homófonos de outras línguas, como por exemplo a língua Canamari, que consta dentro do subgrupo Capanawa e a língua Karipuna Br, que é classificado como "sem agrupamento".

Oliveira (2014)
Classificação segundo Oliveira (2014, p. 123):
Grupo I: Kashíbo
Grupo II
Shípibo-Kónibo, Kapanáwa
Marúbo (?)
Grupo III: Chákobo, Kaxararí (?)
Grupo IV: Yamináwa, Chanináwa, Sharanáwa
Grupo V: Shanenáwa, Katukina
Grupo VI: Poyanáwa (?), Amawáka
Grupo VII
Kaxinawá, Marináwa
Yawanawá
Grupo VIII: Mayorúna, Matís, Korúbo

Amarante Ribeiro (2005)
Classificação segundo Amarante Ribeiro (2005):

Pano
Grupo I
Amawaka
Grupo II
Subgrupo II-1
Kashibo
Nokaman
Subgrupo II-2
Shipibo
Kapanawa
Panobo
Grupo III
Subgrupo III-1
Iskonawa
Kaxinawa
Subgrupo III-2
Subgrupo III-2-1
Nukini
Remo
Subgrupo III-2-2
Subgrupo III-2-2-1
Kanamari
Katukina
Marubo
Subgrupo III-2-2-2
Mastanawa
Tuxinawa
Yoranawa
Sharanawa
Shanenawa
Arara
Yawanawa
Xitonawa
Yaminawa
Subgrupo III-2-3
Kaxarari
Poyanawa
Grupo IV
Subgrupo IV-1
Kapishto
Matsés
Kulina
Matis
Subgrupo IV-2
Atsawaka
Arazaire
Yamiaka
Subgrupo IV-3
Karipuna
Chacobo
Pakawara

Línguas Pano 
 O subgrupo Yaminawa:
 Yaminawa 500 P, Br
 Amawaca 200P
 Cashinawa/Honikoin 500P, Br
 Sharanawa/Shanindawa/Chandinawa/Inonawa/ Marinawa 300P
 Yawanawa 200 Br
 Chitonawa 35 Br
 Yoranawa/Nawa/Parquenawa 200P
 Moronawa 300Br
 Mastanawa 100P
 O subgrupo Chacobo
 Chacobo
 Arazaire P
 Atsawaca P
 Yamiaka P
 Katukina/Camannawa/Waninnawa 300Br
 Pacawara 12 Bo
 O subgrupo Capanawa
 Capanawa/Pahenbakebo 400 P
 Shipibo/Conibo/Xetebo 8000 P
 Remo  Br
 Marubo 400 Br
 Waripano  / Panobo/Pano P
 Isconawa 30 P
 Taveri/MatoinahãBr
 Língua sem agrupamento
 Cashibo/Cacataibo/Comabo 100 P
 Karipuna  Br
 Kaxarari 100 Br
 Nukimin +/-136 Br
 Poyanawa  137 Br
 Tutxinawa  Br
 Subgrupo Mayoruna
 kulina 35 Br
 Mawi X/9+e
 Kapishtana 17/14 dialect of Kulina
 Chema 12/7f
 Korubos 300 (aproximadamente) Br
 Chankuëshbo 5/2
 Matses/Mayoruna 2000P, 2200 Br

O Matis faz parte de um subgrupo "Pano do Norte" ou "Mayoruna". Neste grupo, estariam inseridos o Matsés, também conhecido como Mayoruna, o Korubo, o Maya e o Kulina-Pano. A língua matsés tem sido identificada por Kneeland (1994, 23) como uma língua à parte dentro da família Pano. O Matis mantém uma proximidade com a língua matsés, estudada Fields, H., Keneeland, Harriet. e Fleck, David. Os estudos feitos por Ferreira (2001a) demonstram que a estrutura gramatical interna da língua matis mantém uma distância significativa de outras línguas da família Pano, como a língua Katukina, estudada por Aguiar (1988 e 1994), a língua Poyanáwa, por Paula (1992), a língua Marubo e a língua Caxinawa. Dessa forma, tais estudos discutem a proposta feita por Erikson (1994), na qual há um subgrupo Mayoruna, assunto que trataremos mais adiante.

O matis e o mayoruna (matsés) são línguas distintas? 
Por muito tempo, duas questões têm sido levantadas:
 O grupo matis e Matsés constituem um único grupo?
 Falam a mesma língua?

Quando se verifica a forma com que ambos se referem a si próprios, percebe-se que o termo utilizado é o mesmo, matses. Porém, no trabalho com os Kulina-Pano, constatamos, in loco, que este grupo também utiliza "matses" para se autorreferirem. Não seria propriamente uma autodenominação, pois este termo significa "pessoas", "gente", ou ainda é um termo que os distingue dos não indígenas. Para aqueles que não fazem parte de algum grupo indígena, o termo utilizado é matses wötsi, ou seja, "a outra gente". No caso do Matsés e do Matis, este é o termo utilizado, mas para os Kulina (Pano), "o outro" é mayu, provavelmente seja daí que vem o termo "Mayoruna".

As línguas matis e a língua matsés, apesar de serem próximas, quando observadas em seu inventário lexical e até mesmo gramatical, fornecem evidências que são línguas distintas. Fleck e Ferreira (2005) fazem uma comparação léxico-estatística, comparando duzentos itens lexicais do Matis que aparecem em Ferreira (2001a) com os dados do Matsés. Nesse trabalho, o autor mostra que 53-72 por cento dos termos são cognatos.

Além do trabalho de léxico-estatística, também foram realizados os testes de compreensão, tanto por Fleck em seus trabalhos de campo, quanto os realizados pelo autor desta tese com os matis. Fleck (2003a) descreve que colocou um homem velho Matsés para ouvir os matis conversando por um sistema de rádio. Segundo ele, o velho não pôde entender tudo o que era dito, mas era possível entender o assunto. Já um outro rapaz Matsés, que foi trabalhar na frente de atração do Rio Ituí, disse que, depois de alguns meses convivendo com os Matis que ali também se encontravam, pôde se comunicar significativamente, mas sempre por meio de expressões simples. Várias vezes, nos trabalhos de campo realizados pelo autor deste artigo, foram feitos testes de compreensão entre os Matis e entre alguns falantes de Matsés. Em todas as vezes, foi dito que era possível compreender o assunto, mas não totalmente. Também foi possível colocar um rapaz Matsés para ouvir os Matis conversarem; logo após, eram feitas algumas perguntas a respeito do assunto, detalhes do que era dito e do que foi difícil de se compreender. Com relação ao assunto, o rapaz havia compreendido o geral; já os detalhes, algumas coisas eram possíveis de ser explicadas e outras não, sendo que a parte difícil para ele era acompanhar questões que envolviam detalhes da língua.

Com respeito à questão de ser uma variação dialetal ou de duas línguas distintas, tanto Fleck quanto o autor deste artigo verificaram, por meio dos testes realizados, que se está lidando com duas línguas distintas. Além destes testes realizados, os dois pesquisadores (op.cit) estão comparando algumas questões gramaticais, o que tem confirmado a distinção linguística destes dois grupos e que eles fazem parte de um novo grupo dentro da família Pano. Como pudemos notar acima, Loos (1999, p. 229) não cita os Matis, os Korubo e os Kulina-Pano em sua classificação. No entanto, estes quatro grupos e outros encontrados por Fleck entre os Matsés, como os Chankuëshbo e os Kapisho, parecem fazer parte desse subgrupo Mayoruna, proposto por Erikson (1994a). Fleck e Ferreira (2005) apresentam uma proposta de agrupamento que pode ser entendida como uma classificação do subgrupo Mayoruna:
Languages known to be in or possibly in the Mayoruna subgroup.

Reconstrução 
A reconstrução do protopáno segundo Oliveira (2014):

Fonologia 
O sistema consonantal do protopáno (Oliveira 2014: 349, 385):

O sistema vocálico do protopáno (Oliveira 2014: 349, 385):

Vocabulário

Ver também 
 Línguas pano-tacanas
 Línguas tacanas
 Línguas mosetenas#Comparações lexicais

Referências 

SHELL, Olive Alexandra. Pano reconstruction. 1965. 534f. Tese (Doutorado em Linguística), University of Pennsylvania, 1965.
SHELL, Olive Alexandra. Las lenguas pano y su reconstrucción. Lima: ILV/MEd, 1975.

Leituras 
ABREU, J. C. Rã-txa hu-ni-ku-iâ: a língua dos Caxinauás do Rio Ibuacú, afluente do Muru. 2ª ed. Rio de Janeiro: Sociedade Capistrano de Abreu, 1914
COUTO, Cláudio A.C.  Análise fonológica do Saynáwa (Pano) - A língua dos índios da T. I. Jamináwa do Igarapé Preto.  Recife: UFPE,  dezembro de 2010.
ERIKSON, PHILIPPE. "Uma singular pluralidade: a etno-história pano". In: Cunha, Manuela Carneiro (org.) História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras - Secretaria Municipal de Cultura/ FAPESP, 1992
 ABREU, Paulo Sérgio Reis de;  Diversidade linguística brasileira - as línguas  Pano e suas características ergativas]. Universidade Federal de Goiás, 2008 Bibliografia 
Classificações
 AMARANTE RIBEIRO, Lincoln Almir. Uma proposta de classificação interna das línguas da família Pano. Revista Investigações, v. 19, n. 2, p. 157-182, 2005. (versão eletrônica)
 D’ANS, André-Marcel. Estudios glotocronológicos sobre nueve hablas pano. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Centro de Investigación de Lingüística Aplicada, 1973a. Lima. (Documento de trabajo; 17)
 D’ANS, André-Marcel. Reclasificación de las lenguas pano y datos glotocronológicos para la etnohistoria de la Amazonía peruana. Revista del Museo Nacional, tomo XXXIX, p. 349-369, 1973b.
 ERIKSON, Philipe. Uma singular pluralidade: a etno-história Pano. In: CUNHA, Manuela Carneiro da (Org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
 FLECK, David W. Panoan languages and linguistics. New York: American Museum of Natural History, 2013.
 LANES, Elder José. Aspectos da mudança lingüística em um conjunto de línguas Amazônicas: as línguas Pano. 2005. Tese (Doutorado em Linguística), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.
 LOOS, Eugene E. Pano. In: DIXON, R. M. W.; AIKHENVALD, Alexandra Y. (Eds.). The Amazonian languages. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. p. 227-249.
 VALENZUELA, P. M. Evidentiality in Shipibo-Konibo, with a comparative overview of the category in Panoan. In: AIKHENVALD, Alexandra Y.; DIXON, R. M. W. (Eds.). Studies in evidentiality. Amsterdam: John Benjamins, 2003a. p. 33-61.
 VALENZUELA, P. M. Transitivity in Shipibo Konibo Grammar. 2003. Tese (Doutorado em Linguística), University of Oregon, Oregon, 2003b.

Amawáka
HYDE, S. Diccionario Amahuaca. Yarinacocha: Ministerio de Educación e Instituto Lingüístico de Verano, 1980.
OSBORN, H. Amahuaca phonemes. International Journal of American Linguistics, v. 14, n. 3, 1948.
SPARING-CHÁVEZ, M. Aspects of Amahuaca Grammar: an endangered language of the Amazon Basin. 2012.
Chákobo
CORDOBA; VALENZUELA; VILLAR. Las lenguas de los panos meridionales. 2011. mimeo.
ZINGG, P. Diccionario Chacobo-Castellano. La Paz: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y Confederación de Pueblos Indígenas Bolivia, 1998.
Chanináwa
VALENZUELA, P. M. Dados de trabalho de campo. 2001. mimeo.
Kashíbo
SHELL, O. A. Vocabulario Cashibo Cacataibo. Yarinacocha, Pucallpa: Instituto Lingüístico de Verano, 1987.
ZARIQUIEY, R. A grammar of Kashíbo-Kakataibo. 2011. Tese (Doutorado em Linguística), La Trobe University, Bundoora, Victoria, 2011.
Kapanáwa
LOOS, E.; LOOS, B. Diccionario Capanahua Castellano. Yarinacocha, Pucallpa: Instituto Lingüístico de Verano, 1998.
Katukína
AGUIAR, Maria Suelí. Análise descritiva e teórica do Katukina-Pano. 1994. 308f. Tese (Doutorado em Linguística), Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 1994.
BARROS, L. G. A nasalização vocálica e fonologia introdutória à língua Katukína (Páno). 1987. Dissertação (Mestrado em Linguística), Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 1987.
MENDES, H. C. Os direcionais em Katukína. 1996. mimeo.
CABRAL, A. S. A. C.; OLIVEIRA, S. C. S. Dados de pesquisa de campo. 2009. mimeo.
Kaxararí
BÉKŠta, Pe. Casimiro. Kašarari: subsídios para alfabetização na língua tribal. Situação dos falantes Kašarari. Pesquisa fonética-fonológica. Sugestão: cartilha e leituras. Vila Abunã, T. F. de Rondônia: Prelazia do Porto Velho, 1977.
LANES, Elder José. Aspectos da mudança lingüística em um conjunto de línguas Amazônicas: as línguas Pano. 2005. Tese (Doutorado em Linguística), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.
PICKERING, Wilburg. Vocabulário. 1962. (versão eletrônica)
SOUSA, Gladys Cavalcante. Aspectos da fonologia da lingual Kaxarari. 2004. Dissertação (Mestrado em Linguística), Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2004.
COUTO, Alexandre. Ortografia Kaxarari: uma proposta. Porto Velho, 2005. (versão eletrônica)
VALENZUELA, P. M.; OLIVEIRA, S. C. S. Dados de pesquisa de campo. 2012. mimeo.
Kaxinawá
MONTAG, Susan. Diccionario Cashinahua: Tomo I. Yarinacocha: Instituto Lingüístico de Verano, 1981.
MONTAG, Susan. Diccionario Cashinahua: Tomo II. Yarinacocha: Instituto Lingüístico de Verano, 1981.
MONTAG, Susan. Lecciones para el aprendizaje de la gramática pedagógica en Kashinawa. Lima: Ministerio de Educación e Instituto Linguístico de Verano, 2008.
Korúbo
OLIVEIRA, S. C. S. Dados de pesquisa de campo. jul. 2007-ago. 2012.
Marúbo
CESARINO, P. N. Oniska: A poética da morte e do mundo entre os Marubo da Amazônia ocidental. 2008. 469f. Tese (Doutorado em Linguística), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.
COSTA, R. G. R. Aspectos da Fonologia Marubo (Pano): Uma visão não-linear. 2000. Tese (Doutorado em Linguística), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2000.
COSTA, R. G. R. Padrões rítmicos e marcação de caso em Marubo (Páno). 1992. Dissertação (Mestrado em Linguística), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1992.
CABRAL, A. S. A. C.; OLIVEIRA, S. C. S. Dados de pesquisa de campo. 2009. mimeo.
MNTB. Dados de campo. s/d. Acervo de Loos.
Matís
FERREIRA, Rogério Vicente. Língua Matis (Pano): uma descrição gramatical. Tese (Doutorado em Linguística), Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2005.
SPANGHERO, V. R. Estudo lexical da língua Matis: Subsídios para um dicionário bilingüe. 2005. Tese (Doutorado em Linguística), Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2005.
Mayorúna
FLECK, David. A grammar of Matses. 2003. Tese (Doutorado em Linguística), Rice University, 2003.
FLECK, David. Diccionario Matses Castellano. 2010. (versão eletrônica)
FLECK, D. W.; BËSO, F. S. U.; HUANÁN, D. N. J. Diccionario Matsés-Castellano. Editora Tierra Nueva. 2012. (versão eletrônica)
Poyanáwa
PAULA, Aldir Santos de. Poyanáwa, a língua dos índios da aldeia Barão: aspectos fonológicos e morfológicos. 1992. Dissertação (Mestrado em Linguística), Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1992.
Shanenáwa
CÂNDIDO, Gláucia Vieira. Aspectos fonológicos da língua Shanenawá (Páno). Dissertação (Mestrado em Linguística), Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 1998.
CÂNDIDO, Gláucia Vieira. Descrição morfossintática da língua Shanenawa (Pano). 2004. Tese (Doutorado em Linguística), Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2004.
Sharanáwa
SCOTT, M. Vocabulário Sharanahua-Castellano. Lima: Instituto Lingüístico de Verano, 2004.
Shípibo-Kónibo
VALENZUELA, P. M. Transitivity in Shipibo Konibo Grammar. 2003. Tese (Doutorado em Linguística), University of Oregon, Oregon, 2003.
LORIOT, J.; LAURIAULT, E.; DAY, D. Diccionario Shipibo-Castellano. Yarinacocha, Pucallpa: Ministerio de Educación del Perú e Instituto Lingüístico de Verano, 1993.
Yamináwa
FAUST, N.; LOOS, E. Gramática del Idioma Yaminahua. Peru: Instituto Lingüístico de Verano, 2002.
EAKEN, L. Lecciones para el aprendizaje del idioma yaminahua. Yarinacocha, Pucallpa: Instituto Lingüístico de Verano, 2008.
CABRAL, A. S. A. C.; OLIVEIRA, S. C. S. Dados de pesquisa de campo. 2009. mimeo.
Yawanawá
PAULA, Aldir Santos DE. A língua dos índios Yawanawa do Acre. 2004. Tese (Doutorado em Linguística), Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2004.
CABRAL, A. S. A. C.; OLIVEIRA, S. C. S. Dados de pesquisa de campo. 2009. mimeo.
SOUZA, L. C. S. T. Fonologia, morfologia e sintaxe das expressões nominais em Yawanawá (Pano). 2013. 156f. Dissertação (Mestrado em Linguística), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013.

Vocabulários
 Vocabulário caxarari - PICKERING, Wilbur (ILV)
 Vocabulário tutxiunaua - CARVALHO, João Braulino de. Breve notícia sobre os indígenas que habitam a fronteira do Brasil com o Peru elaborada pelo médico da Comissão, Dr. João Braulino de Carvalho, e calcada em observações pessoais. In: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Relatório apresentado ao Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Ano 1928. 4.° vol. Anexo especial n. 2: Relatório da Comissão de Limites do Brasil com o Peru. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1929. p. 324-7.
 Vocabulário poianaua - CARVALHO, João Braulino de. Breve notícia sobre os indígenas que habitam a fronteira do Brasil com o Peru elaborada pelo médico da Comissão, Dr. João Braulino de Carvalho, e calcada em observações pessoais. In: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Relatório apresentado ao Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Ano 1928. 4.° vol. Anexo especial n. 2: Relatório da Comissão de Limites do Brasil com o Peru. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1929. p. 308-20. [Uma lista menor, copiada dessa (com as grafias divergentes apontadas acima), encontra-se em FIGUEIREDO, Lima. Índios do Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1949. p. 81-3.]
 Vocabulário remo -  CARVALHO, João Braulino de. Breve notícia sobre os indígenas que habitam a fronteira do Brasil com o Peru elaborada pelo médico da Comissão, Dr. João Braulino de Carvalho, e calcada em observações pessoais. In: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Relatório apresentado ao Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Ano 1928. 4.° vol. Anexo especial n. 2: Relatório da Comissão de Limites do Brasil com o Peru. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1929. p. 329-32. [Uma lista menor, copiada desta, encontra-se em FIGUEIREDO, Lima. Índios do Brasil''. 2. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1949. p. 174.

 
Línguas ameríndias
Línguas indígenas do Brasil
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)